Вудсток може да се односи на:
 Вудсток (Енглеска), град у енглеској грофовији Оскфордшир

 Вудсток (Вирџинија), место уамеричкој савезној држави држави Вирџинија
 Вудсток (Њујорк), градић у америчкој савезној држави Њујорк
 Вудсток (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Вудсток (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Вудсток (Вермонт), град је у америчкој савезној држави Вермонт
 Вудсток (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Вудсток (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Вудсток (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Вудсток (Онтарио), место у Канади
 Вудсток (фестивал), рок фестивал
 Вудсток '94
 Вудсток 1999 (фестивал)‎, музички фестивал из 1999.
 Вудсток (песма), песма Џони Мичел
 Вудсток (документарни филм), филм Мајкла Ведлија
 Вудсток (филмски фестивал), филмски фестивал у Вудстоку
 Вудсток (птица), птичица из стрипа Чарли Браун и Снупи шоу